Unschuld ist:
 Unschuld, der Zustand eines unbefangenen oder unwissenden Menschen, der moralisch nicht als schuldig betrachtet oder der juristisch für schuldunfähig erklärt werden kann; umgangssprachlich der Umstand, einer Tat nicht schuldig zu sein
 Unschuld (Brodkey), deutscher Titel des ersten Teils einer Kurzgeschichtensammlung von Harold Brodkey aus dem Jahr 1988
 Unschuld (Roman), Roman von Jonathan Franzen aus dem Jahr 2015
 Unschuld (Theater), Theaterstück von Dea Loher aus dem Jahr 2003
 Unschuld (1986), italienisches Filmdrama des Regisseurs Villi Hermann aus dem Jahr 1986
 Unschuld (2008), deutscher Spielfilm des Regisseurs Andreas Morell aus dem Jahr 2008
 Unschuld (2012), norwegisches Filmdrama der Regisseurin Sara Johnsen aus dem Jahr 2012

Unschuld ist der Familienname folgender Personen:
 Paul U. Unschuld (* 1943), deutscher Medizinhistoriker, Pharmakologe und Sinologe

Siehe auch:
 Die Unschuld, italienischer Spielfilm von Luchino Visconti aus dem Jahr 1976
 Unschuld vom Lande, Begriffsklärung
 Verfolgte Unschuld (Begriffsklärung)